Nerpitsjemeer (Jakoetië), een meer op het Kolymalaagland in de Russische autonome republiek Jakoetië
 Nerpitsjemeer (Kamtsjatka), een estuariummeer aan de oostrand van het Russische schiereiland Kamtsjatka